Hydrocotyle cordata är en flockblommig växtart som beskrevs av Thomas Walter. Hydrocotyle cordata ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
cordata